Володарская волость —  волость в Лужском районе Ленинградской области РФ, с 2006 года —  Володарское сельское поселение
 Володарская волость — волость в Островском уезде Псковской губернии РСФСР в 1924 - 1927 гг
 Володарская волость — волость в Сквирском уезде Киевской губернии